Rainbow kan henvise til flere arikler:
 Rainbow – et engelsk rockband
 Rainbow (sydkoreansk band) – en sydkoreansk pigepopgruppe
 Rainbow Arts – et tidligere computerspilsudviklingsfirma
 Rainbow Band er et andet navn for det danske band Midnight Sun
 Rainbow Butt Monkeys – et canadisk rockband
 Rainbow Six Vegas 2 – et spil i Rainbow six-serien.
 Rainbow Warrior – navnet på tre fartøjer, som er eller har været i tjeneste hos miljøorganisationen Greenpeace.